Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 849 dans le monde.

 RS-849 au Brésil
 Route régionale 849 en Finlande
 Route nationale 849 en France